(dix-sept en anglais) peut désigner :

Cinéma 
 , film américain réalisé par Robert G. Vignola sorti en 1916.
 , film américain réalisé par Louis King sorti en 1940.
 , film américain réalisé par Joel DeMott et Jeff Kreines sorti en 1983.
 Seventeen (Siebzehn), film autrichien réalisé par Monja Art sorti en 2017.

Musique 
 Seventeen, boys band sud-coréen.
 Seventeen, groupe de pop indonésien.
 Seventeen Club, groupe féminin japonais.

 17, album du rappeur américain XXXTentacion sorti en 2017.

Divers 
 Seventeen, magazine américain destiné aux adolescentes fondé en 1944.

Homonymie de titre